

Hydronymes 
 Le Valat est un torrent, ou un vallon, ou un ruisseau encaissé en langage cévenol.

 Le Valat des Chanals est une  rivière du sud de la France qui coule dans le département de la Lozère. C'est un affluent du Tarn en rive gauche, donc un sous-affluent de la Garonne.

Patronyme 
 Claude Valat (1943-), général français.
 Pierre Martin-Valat (1929 - ) est un écrivain français.
 Jacques Valat (1953 - ) est un photographe français.
 Fernand Valat (1896-1944) est un homme politique français.

Toponyme 
 Valat est un village en Inde dans l'état du Kerala.

Patronyme occitan